Chic puede referirse a:
Ropa de moda

Chic, concepto estético
Cycle chic (ir en bicicleta con ropa de moda) 
El hipocorístico de Charles
El apellido Chic
José Antonio Chic

Otros usos 

Chic (banda)
Cocktail Chic, grupo musical
Más Chic (canal de televisión)
Cien por ciento chic TV (Venevisión Plus)